
Termin MSDima više značenja.

 -{Merck & Co.}-, američka kompanija
 Makromolekulska strukturna baza podataka, jedan od servisa koji pruža Evropski bioinformatički institut